Guillaume Monast (né en 1988), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Serge Monast (1945-1996), poète, essayiste et auteur canadien québécois.